Сергей Хэ, упоминается также как Сергей Хегай, Семён Хегай (15 января 1918 года, Сучан, Ольгинский уезд, Приморская область — 5 апреля 1994 года) — звеньевой колхоза «Полярная звезда» Средне-Чирчикского района Ташкентской области, Узбекская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родился в 1918 году (по другим сведениям — в 1919 году) в Сучане (сегодня — Партизанск). Получил неполное среднее образование, окончив в 1935 году пять классов неполной средней школы. С 1936 году трудился на Сучанском известковом заводе. В 1937 году депортирован на спецпоселение в Южно-Казахстанскую область, Казахская ССР.

С 1937 года — рядовой колхозник в колхозе имени Калинина Джалагашского района Кзыл-Ординской области. Во время Великой Отечественной войны был призван на трудовой фронт, трудился на шахтах Подмосковного угольного бассейна. В 1944 году возвратился в Среднюю Азию. С 1944 года — рядовой колхозник, звеньевой рисоводческого звена в колхозе «Полярная звезда» (с 1974 года — колхоз имени Ким Пен Хва) Средне-Чирчикского района Ташкентской области.

В 1948 году звено Сергея Хэ получило в среднем по 81,3 центнеров риса с каждого гектара на участке площадью 5 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1949 года удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

За выдающиеся трудовые достижения по итогам 1949 года награждён в 1950 году вторым Орденом Ленина.

Неоднократно участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ.

Трудился в колхозе «Полярная звезда» до выхода на пенсию в 1974 году. Персональный пенсионер союзного значения. Скончался в апреле 1994 года. Похоронен на кладбище бывшего колхоза имени Ким Пен Хва.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды (1949, 1950)
 Две медали ВДНХ.

Примечания

Литература 
 Шин Д. В., Советские корейцы Герои Социалистического труда, Алматы: Service Press, 2019
 З. В., Пан Н. Г. Герои Социалистического Труда — казахстанцы, Алма-Ата, 1969—1985, тт. 1-5
 Мен Д. В., Квон Л. А., Ким, Советские корейцы Казахстана, Алматы, 1992
 Ким П. Г., Корейцы Республики Узбекистан, Ташкент: Узбекистон. 1993
 Кан Г. В., История корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Г. Н., Мен Д. В., История и культура корейцев Казахстана, Алматы: Гылым, 1995
 Ким Б. И., Корейцы Узбекистана. Кто есть кто, Ташкент, 1999

Ссылки 
 Герман Ким, Энциклопедия корё сарам. Герой Социалистического Труда Хэ Сергей

Герои Социалистического Труда колхоза «Полярная звезда» Средне-Чирчикского района